Unteregger steht für:

 Fabian Unteregger (* 1977), Schweizer Comedian und Moderator
 Unteregger GesmbH, ein Tochterunternehmen der Vereinigten Kärntner Brauereien, siehe Vereinigte Kärntner Brauereien